Ma‘bad al Karnak (arabiska: معبد الكرنك) är en fornlämning i Egypten.   Den ligger i guvernementet Luxor, i den centrala delen av landet,  km söder om huvudstaden Kairo. Ma‘bad al Karnak ligger  meter över havet.

Terrängen runt Ma‘bad al Karnak är platt åt sydost, men åt nordväst är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km väster om Ma‘bad al Karnak.  Trakten runt Ma‘bad al Karnak är nära nog obefolkad, med mindre än två invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Luxor,  km sydväst om Ma‘bad al Karnak. Trakten runt Ma‘bad al Karnak är ofruktbar med lite eller ingen växtlighet.

I trakten råder ett hett ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juni, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är mars, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är februari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Byggnadsverk i Luxor (guvernement)